Лас Питас има више значења:

 Лас Питас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Питас (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Питас (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику